Mesa peut faire référence  à :

Géographie 
 une mesa, une élévation de terre dont le dessus est plat et les côtés constitués de versants.

Toponyme

États-Unis 
 Mesa, une ville située en Arizona ;
 Mesa, census-designated place située en Californie ;
 comté de Mesa dans le Colorado ;
 parc national de Mesa Verde dans le Colorado ;
 Mesa Top Sites, des sites archéologiques situés dans le Colorado ;
 Mesa, census-designated place située dans l’État de Washington.

Venezuela 
 Mesa Bolívar, l'une des trois divisions territoriales dont l'une des deux paroisses civiles de la municipalité d'Antonio Pinto Salinas dans l'État de Mérida ;
 Mesa Bolívar, capitale de la paroisse civile de Mesa Bolívar de la municipalité d'Antonio Pinto Salinas dans l'État de Mérida ;
 Mesa de las Palmas, l'une des trois divisions territoriales et statistiques et l'une des deux paroisses civiles de la municipalité d'Antonio Pinto Salinas dans l'État de Mérida ;
 Mesa de las Palmas, capitale de la paroisse civile de Mesa de las Palmas de la municipalité d'Antonio Pinto Salinas dans l'État de Mérida ;
 Mesa de Quintero, l'une des trois divisions territoriales et statistiques dont l'une des deux paroisses civiles de la municipalité de Guaraque dans l'État de Mérida ;
 Mesa de Quintero, capitale de la paroisse civile de Mesa de Quintero de la municipalité de Guaraque dans l'État de Mérida ;
 Mesa del Tigre, capitale de la paroisse civile d'Eleazar López Contreras de la municipalité de Sucre dans l'État de Táchira.

Patronyme 
 Mésa (ou Mesa, Mésha, Mesha), souverain moabite du  (cf. la stèle de Mesha).

 Helena Mesa (1972-), poétesse américaine.
 Juan Martín Mesa (1992-), coureur cycliste colombien.
 Maikel Mesa (1991-), footballeur espagnol.
 Sara Mesa (1976-), romancière espagnole.
 Senén Mesa (1926-2004), coureur cycliste espagnol.
 Vilma Mesa (née en 1963), mathématicienne américano-colombienne.

Informatique 
 Mesa, un langage de programmation procédural.
 Mesa 3D, une implémentation libre du standard de bibliothèque logicielle 3D d'OpenGL.
 Mesa, un tableur sur Mac OS X.

Autres 
 MESA, marche européenne du souvenir et de l'amitié.
 Mesa, une nation-étoile dans l'univers d'Honorverse.
 Mesa, personnage de Partage de midi de Paul Claudel.

Voir aussi